Brazii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brazii (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Brazii (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Brazii de Jos, Dorf im Kreis Prahova
 Brazii de Sus, Dorf im Kreis Prahova

Siehe auch: Brazi, Brazzi